Libeccio – vento
Libeccio (cacciatorpediniere)
Libeccio (F 572) – fregata